Илья Зинин:
 Зинин, Илья Вячеславович (род. 1978) — музыкальный критик.
 Зинин, Илья Юрьевич (1986) — футболист.